Frozen puede referirse a:

Cine 

 Frozen (1997), película de Wang Xiaoshuai;
 Frozen (2005), película de Juliet McKoen;
 Frozen (2007), película de Shivajee Chandrabhushan;
 Frozen (2010), película de Adam Green;
 Frozen (2013), película de animación de Disney de Chris Buck y Jennifer Lee.
Frozen 2 (2019), película de animación de Disney de Chris Buck y Jennifer Lee.

Teatro 

 Frozen (2004), obra escrita por Bryony Lavery.

Televisión 

 Frozen (2002), episodio (T06xE04) de la serie Stargate SG-1;
 Frozen (2008), episodio (T04xE11) de la serie Ho4use, M.D..

Música 

Agrupaciones
 Frozen (n/d), banda estadounidense de Nueva Jersey;
Álbumes
 Frozen (1998), álbum de Sentenced;

Canciones
 "Frozen" (1998), canción de Madonna;
 "Frozen" (1993), canción de Dissection;
 "Frozen" (1995), canción de Skid Row;
 "Frozen" (2003), canción de Celldweller;
 "Frozen" (2006), canción de Delain;
 "Frozen" (2007), canción de Within Temptation;
 "Frozen" (2008), canción de Tami Chynn.